Ян Каменецький:

 Каменецький Ян (близько 1463 — 1513) — польський шляхтич, польний гетьман коронний.
 Каменецький Ян (1524 — 1560) — польський шляхтич, військовик, ротмістр.
 Каменецький Ян (? — ?) — староста городоцький, любачівський, дрогобицький.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок